Суперкубок Естонії з футболу 1999 — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 листопада 1999 року між чемпіоном Естонії Флорою та володарем кубка Естонії клубом Левадія (Маарду).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на jalgpall 

1999
Естонія
Спортивні змагання в Таллінні